Commercial Resupply Services (CRS) (букв. ) — программа NASA по доставке грузов на Международную космическую станцию с помощью частных грузовых космических кораблей. Является производной программы Commercial Orbital Transportation Services (COTS) по развитию коммерческих транспортных систем для доставки грузов и экипажа на МКС.

Первая фаза программы (CRS1)

Отбор участников 

Более 20 компаний подали заявки на участие в конкурсе, начатом NASA в 2006 году в рамках программы COTS, согласно которому победители поделят бюджет программы (500 млн долларов США) для разработки и демонстрации транспортной системы для доставки грузов на МКС.

В августе 2006 года было анонсировано, что победителями конкурса стали компании Rocketplane Kistler и SpaceX.

В сентябре 2007 года соглашение с Rocketplane Kistler было расторгнуто, в связи с невыполнением компанией утверждённых соглашением обязательств.

В феврале 2008 года, по итогам второго, дополнительного раунда конкурса, была выбрана компания Orbital Sciences Corporation.

История 
22 декабря 2008 года были подписаны контракты с двумя компаниями, на общую сумму 3,5 млрд долларов США, для осуществления 20 миссий снабжения МКС. Контракт с компанией SpaceX, суммой 1,6 млрд долларов, был рассчитан на 12 миссий космического корабля Dragon, выводимого на орбиту ракетой-носителем Falcon 9. Контракт с компанией Orbital Sciences Corporation, суммой 1,9 млрд долларов, был рассчитан на 8 миссий грузового корабля Cygnus, который будет выводить на орбиту ракета-носитель Antares. Оба контракта покрывали снабжение Международной космической станции вплоть до 2016 года включительно и подразумевали возможность их пролонгации. Каждый контракт предусматривал доставку на МКС как минимум 20 тонн груза.

Ещё один финалист конкурса, компания PlanetSpace, подала в Счётную Палату США протест на итоговые результаты конкурса, который был отклонён 22 апреля 2009 года.

23 августа 2012 года NASA анонсировала, что компания SpaceX завершила все этапы сертификации и демонстрационные миссии, и космический корабль Dragon, в паре с ракетой-носителем Falcon 9, сертифицированы для программы снабжения Международной космической Станции.

В марте 2015 года, NASA приняла решение продлить контракты компаний на 4 дополнительные миссии в 2017 году: 3 миссии для SpaceX и 1 миссия для Orbital.

В августе 2015 NASA утвердила ещё 2 дополнительные миссии снабжения МКС для компании Orbital ATK, доведя общее количество миссий до 10.

В декабре 2015 компания SpaceX получила контракт общей стоимостью около 700 млн $ на ещё 5 миссий корабля Dragon к Международной космической станции. Дополнительные миссии позволят обеспечить снабжение станции вплоть до 2019 года, когда стартует вторая фаза программы.

Миссии

Вторая фаза программы (CRS2) 
В 2014 году NASA начало процедуру старта конкурса Commercial Resupply Services 2 (CRS2). NASA намеревалось подписать контракты с одной или более компанией, на 6 или более миссий на одну компанию, для снабжения МКС в период с 2018 по 2020 год, с опцией продления контракта до 2024 года.

Были опубликованы определённые требования к компаниям-конкурсантам:
 доставка 14—17 тонн,  герметичного груза ежегодно, в 4 или 5 миссиях;
 доставка 1,5—4 тонн негерметичного груза (3—8 предметов) ежегодно;
 возвращение/утилизация 14—17 тонн,  герметичного груза ежегодно;
 утилизация 1,5—4 тонн негерметичного груза (3—8 предметов) ежегодно;
 разнообразные услуги наземных служб поддержки.

Отбор участников 
Заявки на участие в конкурсе подали 5 компаний:
 SpaceX c кораблём Dragon
 Orbital c кораблём Cygnus
 Sierra Nevada с грузовой версией корабля Dream Chaser
 Boeing c грузовой версией пилотируемого корабля CST-100
 Lockheed Martin c транспортной системой .

Lockheed Martin и Boeing выбыли из претендентов конкурса осенью 2015 года.

Победители 
14 января 2016 года были объявлены 3 компании-победителя конкурса Commercial Resupply Services 2 (CRS2): Orbital ATK, Sierra Nevada Corporation и SpaceX. Каждая компания получит контракты на как минимум 6 миссий снабжения Международной космической станции, с возможностью увеличения количества в случае необходимости. Первая миссия по новым контрактам ожидалась в 2019 году.

Компания Orbital ATK предложила 3 варианта миссий для их корабля Cygnus, два с доставкой герметичного груза на МКС и один с доставкой негерметичного груза. Также для NASA представлена возможность выбора ракеты-носителя для этих миссий: «Антарес», запускаемая с космодрома Уоллопс или «Атлас-5», запускаемая с Мыса Канаверал.

Компания SpaceX также предложила 2 варианта миссий для корабля Dragon, с автоматической и ручной состыковкой к разным стыковочным портам МКС. Для миссий будет использоваться ракета-носитель Falcon 9. Корабль Dragon сможет доставлять на станцию как герметичный, так и негерметичный груз, а также возвращать на землю герметичный груз. Кроме стандартной посадки на воду с помощью парашютов, предложена возможность посадки корабля на землю с использованием собственных двигателей (NASA отказалось от реактивного способа посадки). Это дало бы возможность быстрого доступа к доставленному кораблём грузу.

Компания Sierra Nevada Corporation предложила 2 варианта миссий для грузовой версии корабля Dream Chaser с различными системами состыковки с МКС: автоматической, к порту для пилотируемых кораблей и ручной, к грузовым портам с помощью манипулятора «Канадарм2». Ракетой-носителем для корабля будет «Атлас-5», запускаемая с мыса Канаверал. Корабль Dream Chaser сможет доставлять на станцию как герметичный, так и негерметичный груз, а также возвращать на землю герметичный груз. Особенностью корабля является мягкая посадка на аэродроме и возможность быстрого доступа к грузу после посадки. Кроме того, такой тип посадки существенно снижает величину перегрузки, которую испытывает доставляемый на землю груз, что является важным для некоторых проводимых на МКС экспериментов.

Миссии 
Каждой компании полагается не менее 6 миссий, с возможностью добавления дополнительных миссий. Каждая миссия предполагает доставку от 2,5 до 5 тонн груза на МКС и возврат (или уничтожение) от 2,5 до 5 тонн груза с МКС. Миссии покроют снабжение Международной космической станции в период с 2019 по 2024 года, ожидается около 4 миссий ежегодно.

16 октября 2020 года были заказаны 2 дополнительные миссии у Northrop Grumman и 3 у SpaceX.

25 марта 2022 года НАСА объявило о заказе ещё по 6 дополнительных миссий у Northrop Grumman и SpaceX, которыми покроют снабжение МКС до 2026 года.

Примечания 

Проекты НАСА
Международная космическая станция
Частный космический полёт